Inazuma steht für:
 Inazuma, Pseudonym von Shōji Satō (Mangaka), japanischer Mangaka
 Suzuki Inazuma 250, Motorradmodell der Marke Suzuki

Siehe auch:
 Inazuma Eleven, japanische Computerspiele